Ротенбух може бити:

 Ротенбух (Горња Баварска), општина у округу Вајлхајм-Шонгау, у њемачкој покрајини Баварска.
 Ротенбух (Доња Франконија), општина у округу Ашафенбург, у њемачкој покрајини Баварска.